Un cuib de nobili se poate referi la:

 Literatură
 1859 Un cuib de nobili - roman al scriitorului rus Ivan Turgheniev

 Film
 1914 Un cuib de nobili – ecranizare după romanul lui Ivan Turgheniev, în regia lui Vladimir Gardin
 1969 Un cuib de nobili – remake al filmului original, în regia lui Andrei Koncealovski